

Letteratura 
 Banda di fratelli (Band of Brothers) – saggio di Stephen Ambrose del 1992

Musica 
 Band of Brothers – album degli Only Men Aloud! del 2009
 Band of Brothers – album degli Hellyeah del 2012
 Band of Brothers – album di Willie Nelson del 2014

Televisione 
 Band of Brothers - Fratelli al fronte (Band of Brothers) – miniserie televisiva statunitense del 2001